Bułgarska Superliga Siatkarzy 2009/2010 – 66. sezon rozgrywek o mistrzostwo Bułgarii. Zainaugurowany został 16 października 2009 roku i trwał do 18 kwietnia 2010 roku.

W fazie zasadniczej 8 zespołów rozegrały mecze system każdy z każdym, mecz i rewanż. 

W sezonie 2009/2010 w Lidze Mistrzów Bułgarię reprezentować będzie CSKA Sofia (dzika karta), a w Pucharze Challenge - Marek Junion-Iwkoni Dupnica.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników 

Drużyna gospodarzy wymieniona jest po lewej stronie tabeli.

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Finał 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Faza play-out 

 Klub Slawia Sofia spadł do Wyższej Ligi, a KWK Gabrowo awansowało do NWL Superligi.

Linki zewnętrzne 
 
 

2009 w piłce siatkowej
2010 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Bułgarii
2009 w Bułgarii
2010 w Bułgarii